Nothhelfer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Nothhelfer, deutscher Politiker (Zentrum) und Mitglied des Württembergischen Landtages 1919 bis 1920
 Gabriele Nothhelfer (* 1945), deutsche Fotografin und Künstlerin, siehe Gabriele und Helmut Nothhelfer
 Helmut Nothhelfer (* 1945), deutscher Fotograf und Künstler, siehe Gabriele und Helmut Nothhelfer 
 Norbert Nothhelfer (* 1937), deutscher Politiker und ehemaliger Regierungspräsident
 Robert Nothhelfer (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch: 
 Nothelfer
 Galerie Georg Nothelfer